Schauinsland kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Schauinsland (berg i Antarktis),

Tyskland 

 Schauinsland (Schwarzwald) – berg i Schwarzwald, Baden-Württemberg, Freiburg Region,